Thelonectria är ett släkte av svampar som beskrevs av P.Chaverri och C.Salgado. Thelonectria ingår i familjen Nectriaceae, ordningen köttkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Köttkärnsvampar
Thelonectria